Notação matemática
Notação musical - no contexto da composição musical
Notação de Lewis - no contexto das ligações químicas

Desambiguação